Кубок Либертадорес 2012 () — 53-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного клубного турнира, проводимого КОНМЕБОЛ.

Формат и участники 
В турнире приняли участие 38 команд, представляющие 11 федераций. Победитель Южноамериканского кубка 2011 предыдущего сезона получает место в Кубке Либертадорес. Причём его участие не ведёт к увеличению квоты его страны, он получает одно из уже выделенных мест.

В первом этапе приняли участие 12 команд (по 1 команде от каждой страны, от Бразилии — 2). Победители первого этапа и 26 команд, напрямую прошедших в групповой этап, были разбиты на 8 групп по 4 команды, по 2 лучшие выйдут в плей-офф. Финал состоял из 2 матчей.

1 Лучшим аргентинским клубом в ЮАК-2011 стал «Велес Сарсфилд», но он уже квалифицировался в КЛ-2012 благодаря победе в Клаусуре.

Даты матчей

Первый этап 
Первые матчи прошли 24-26 января, ответные — с 31 января по 2 февраля 2011 года.

|}

Групповой этап 
Перед жеребьёвкой 32 команды были разбиты на 4 корзины. В первую корзину вошли по 2 команды из Аргентины и Бразилии (квалифицированные под № 1 и 2), в том числе победитель предыдущего розыгрыша «Сантос», и по 1 команде из Венесуэлы, Колумбии, Перу и Эквадора (квалифицированные под № 1). Во вторую корзины вошли по 2 команды Боливии, Парагвая, Уругвая и Чили. В третью — оставшиеся команды Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Перу и Эквадора. В четвёртую корзину вошли команды Мексики и 6 команд-победителей первого этапа. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Плей-офф 
Распределение пар происходит исходя из результатов команд в групповом раунде. Победители групп составят по убыванию набранных очков первые команды пар, а занявшие 2-е места в группах образуют «вторую корзину» команд с 9-е по 16-е место. В единой таблице 1-я команда будет играть с 16-й, вторая — с 15-й и так далее.

Команды распределены по следующим показателям: 1: набранные очки; 2: количество забитых голов (ЗГ); 3: количество пропущеных голов (ПГ); 4: количество забитых голов «в гостях» (ЗГГ).

1/8 финала 
Первые матчи состоялись 1-3 мая, ответные — 8-10 мая.

|}

1/4 финала 
Первые матчи состоялись 17-18 мая, ответные — 24-25 мая.

|}

1/2 финала 
Первые матчи состоялись 14-15 июня, ответные — 21-22 июня.

|}

Финал 

Первый матч состоялся 27 июня, ответный — 4 июля.

|}
;Первый матч

Второй матч

Игрок матча:  Эмерсон Шейх.

Лучшие бомбардиры 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес на сайте КОНМЕБОЛ 
 
 Статистика, календарь
 Статистика, протоколы, фото команд

Футбол в Южной Америке в 2012 году
Кубок Либертадорес 2012